Az Úrvalsdeild 1932-es szezonja volt a bajnokság huszonegyedik kiírása. A bajnokságban 5 csapat vett részt, a győztes a KR lett. Ez volt a klub 8. bajnoki címe.

Végeredmény

Források 
 Izlandi labdarúgó-bajnokság első osztály, 1912-1998

1932
Izland 1